Esther Wanjiru ist der Name folgender Personen:

* Esther Wanjiru Macharia (* 1987), kenianische Marathonläuferin
 Esther Wanjiru Maina (* 1977), kenianische Marathonläuferin